

Patronyme 

 Adna Romanza Chaffee (1884-1941), un major-général de l'armée de terre des États-Unis ;
 Emory Leon Chaffee (1885-1975), un physicien américain ;
 Roger B. Chaffee (1935-1967), un pilote et astronaute américain ;
 Nancy Chaffee (1929-2002), une joueuse de tennis américaine.

Toponyme 

 comté de Chaffee, un comté dans le Colorado, aux États-Unis ;
 Chaffee, une localité dans le Dakota du Nord, aux États-Unis ;
 Chaffee, une ville du comté de Scott, dans le Missouri, aux États-Unis.

Autres 
 M24 Chaffee, un char américain
 Chaffee, un châssis de  char d'assaut pour, par exemple, envoyer des missiles Roland